Улица Ве́ры Фи́гнер — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. По проекту должна проходить от Караваевской улицы до реки Славянки. Фактически существует только участок между Караваевской улицей и пожарной частью № 44.

История 
Улица получила название 23 февраля 1987 года в честь члена исполнительного комитета революционной организации «Народная воля» Веры Николаевны Фигнер (1852—1942).

Литература

Ссылки